Виссер () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Виссер, Ад (1926—2010) — нидерландский футболист.
 Виссер, Ад (род. 1935) — нидерландский футболист.
 Виссер, Адри (род. 1983) — нидерландская велогонщица.
 Виссер, Барбара (род. 1977) — нидерландский политик.
 Виссер, Дани (род. 1961) — южноафриканский теннисист.
 Виссер, Деннис (род. 1995) — нидерландский шорт-трекист.
 Виссер, Зарк — южноафриканский легкоатлет, который специализируется в прыжках в длину.
 Виссер, Иге (род. 1963) — нидерландский шахматист.
 Виссер, Ингрид (1977—2013) — нидерландская волейболистка.
 Виссер, Лео (род. 1966) — нидерландский конькобежец.
 Виссер, Надин (род. 1995) — нидерландская легкоатлетка.
 Виссер, Йоханнес Херманус (род. 1966) — нидерландский футболист и тренер.
 Виссер, Элизабет (1908—1987) — нидерландский историк.
 Виссер, Эсме (род. 1996) — нидерландская конькобежка.

См. также 
 Виссер-Бах — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.